Лома Тристе има више значења:

 Лома Тристе (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Тристе (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику